

Митрополиты Русской православной церкви 

 Исидор Киевский (1380/1390 — 1463) — митрополит Киевский и всея Руси, кардинал Католической церкви;
 Исидор (Кириченко) (2001 — до настоящего времени) — епископ Русской православной церкви, митрополит Екатеринодарский и Кубанский;
 Исидор Новгородский (? — 1619) — митрополит Новгородский и всего Поморья;
 Исидор Никольский (1860—1892) — митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский и Финляндский.